Di seguito una lista di asteroidi dal numero 156001 al 157000 con data di scoperta e scopritore.

156001-156100 

|-
| 156001 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156002 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156003 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156004 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156005 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 156006 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 156007 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156008 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156009 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156010 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156011 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156012 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156013 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156014 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 156015 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 156016 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 156017 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 156018 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 156019 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 156020 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156021 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156022 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156023 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156024 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156025 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156026 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156027 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156028 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156029 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156030 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156031 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156032 - ||  || 10 settembre 2001 || NEAT
|-
| 156033 - ||  || 10 settembre 2001 || NEAT
|-
| 156034 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 156035 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 156036 - || 2001 SD || 16 settembre 2001 || Ball, L.
|-
| 156037 - || 2001 SQ || 16 settembre 2001 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 156038 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156039 - ||  || 18 settembre 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 156040 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 156041 - ||  || 18 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156042 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156043 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156044 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156045 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156046 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156047 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156048 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156049 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156050 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156051 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156052 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156053 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156054 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156055 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156056 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156057 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156058 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156059 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156060 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156061 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156062 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156063 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156064 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156065 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156066 - ||  || 19 settembre 2001 || BATTeRS
|-
| 156067 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156068 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156069 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156070 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156071 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156072 - ||  || 18 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156073 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156074 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156075 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156076 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156077 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156078 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156079 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156080 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156081 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156082 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156083 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156084 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156085 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156086 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156087 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156088 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156089 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156090 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156091 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156092 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156093 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156094 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156095 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156096 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156097 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156098 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156099 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156100 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

156101-156200 

|-
| 156101 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156102 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156103 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156104 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156105 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156106 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156107 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156108 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156109 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156110 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156111 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156112 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156113 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156114 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156115 - ||  || 21 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 156116 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 156117 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 156118 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156119 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156120 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156121 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156122 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 156123 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156124 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 156125 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 156126 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 156127 - ||  || 11 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156128 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156129 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156130 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156131 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156132 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156133 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156134 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156135 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156136 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156137 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156138 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156139 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156140 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156141 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156142 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156143 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156144 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156145 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156146 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156147 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156148 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156149 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156150 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156151 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156152 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156153 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156154 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156155 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156156 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156157 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156158 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156159 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156160 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156161 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156162 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156163 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156164 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156165 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156166 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156167 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156168 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156169 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156170 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156171 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156172 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156173 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156174 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156175 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156176 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156177 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156178 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156179 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156180 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156181 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156182 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 156183 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156184 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156185 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156186 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156187 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156188 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 156189 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156190 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156191 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156192 - ||  || 17 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156193 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156194 - ||  || 17 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156195 - ||  || 18 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156196 - ||  || 23 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156197 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156198 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156199 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156200 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|}

156201-156300 

|-
| 156201 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156202 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156203 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156204 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156205 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156206 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156207 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156208 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156209 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156210 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156211 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156212 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156213 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156214 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156215 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156216 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156217 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156218 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156219 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156220 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156221 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156222 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 156223 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156224 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156225 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156226 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156227 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156228 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156229 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156230 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156231 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156232 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156233 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156234 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156235 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156236 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156237 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156238 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156239 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156240 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156241 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156242 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156243 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156244 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156245 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156246 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156247 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156248 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 156249 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156250 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156251 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156252 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 156253 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156254 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 156255 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 156256 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156257 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156258 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156259 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156260 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156261 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156262 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156263 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156264 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156265 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156266 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156267 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156268 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156269 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156270 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156271 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156272 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156273 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156274 - ||  || 12 novembre 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 156275 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156276 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156277 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156278 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156279 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156280 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156281 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156282 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 156283 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156284 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156285 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156286 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156287 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 156288 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156289 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156290 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156291 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156292 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156293 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156294 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 156295 - ||  || 5 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 156296 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156297 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156298 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156299 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156300 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|}

156301-156400 

|-
| 156301 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156302 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156303 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156304 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156305 - ||  || 10 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 156306 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156307 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156308 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156309 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156310 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156311 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156312 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156313 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156314 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156315 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156316 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156317 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156318 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156319 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156320 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156321 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156322 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156323 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156324 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156325 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156326 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156327 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156328 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156329 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156330 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156331 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156332 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156333 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156334 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156335 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156336 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156337 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156338 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156339 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156340 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156341 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156342 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156343 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156344 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156345 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156346 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156347 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156348 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156349 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156350 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156351 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156352 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156353 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156354 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156355 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156356 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156357 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156358 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156359 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156360 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156361 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156362 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156363 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156364 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156365 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156366 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156367 - ||  || 14 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 156368 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156369 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156370 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156371 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156372 - ||  || 23 dicembre 2001 || McClusky, J. V.
|-
| 156373 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156374 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156375 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156376 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156377 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156378 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156379 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156380 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156381 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156382 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156383 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156384 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156385 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156386 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156387 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156388 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156389 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156390 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156391 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156392 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 156393 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156394 - ||  || 23 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 156395 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 156396 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 156397 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 156398 - ||  || 19 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 156399 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 156400 - ||  || 19 dicembre 2001 || LONEOS
|}

156401-156500 

|-
| 156401 - ||  || 5 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 156402 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156403 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 156404 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 156405 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 156406 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156407 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156408 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156409 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156410 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156411 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156412 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156413 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156414 - ||  || 8 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 156415 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156416 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156417 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156418 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156419 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156420 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156421 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156422 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156423 - ||  || 12 gennaio 2002 || Deep Lens Survey
|-
| 156424 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156425 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156426 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156427 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156428 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156429 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156430 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156431 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156432 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156433 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156434 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156435 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156436 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156437 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156438 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156439 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156440 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156441 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156442 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156443 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156444 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156445 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156446 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156447 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156448 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 156449 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 156450 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156451 - ||  || 5 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 156452 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 156453 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156454 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156455 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156456 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156457 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 156458 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 156459 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 156460 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 156461 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 156462 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 156463 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156464 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156465 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156466 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156467 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156468 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156469 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156470 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156471 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156472 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 156473 - ||  || 6 febbraio 2002 || Tucker, R. A.
|-
| 156474 - ||  || 11 febbraio 2002 || Sposetti, S.
|-
| 156475 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156476 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156477 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156478 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156479 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156480 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156481 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156482 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156483 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156484 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156485 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156486 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156487 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156488 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156489 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156490 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156491 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156492 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156493 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156494 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156495 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156496 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156497 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156498 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156499 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156500 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|}

156501-156600 

|-
| 156501 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156502 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156503 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156504 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156505 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156506 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156507 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156508 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156509 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156510 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156511 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156512 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156513 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156514 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156515 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156516 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156517 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156518 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156519 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156520 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156521 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156522 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 156523 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156524 - ||  || 4 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 156525 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156526 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 156527 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156528 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156529 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 156530 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156531 - ||  || 7 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 156532 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156533 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 156534 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 156535 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156536 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156537 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156538 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156539 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156540 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156541 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156542 Hogg ||  || 13 febbraio 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 156543 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156544 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156545 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 156546 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156547 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 156548 - ||  || 6 marzo 2002 || Kušnirák, P.
|-
| 156549 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 156550 - ||  || 12 marzo 2002 || Bohyunsan
|-
| 156551 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156552 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156553 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156554 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156555 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 156556 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 156557 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 156558 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 156559 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156560 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156561 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156562 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156563 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 156564 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 156565 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156566 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156567 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156568 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156569 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156570 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156571 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 156572 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156573 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 156574 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156575 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 156576 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 156577 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 156578 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 156579 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 156580 Madách ||  || 3 marzo 2002 || Sárneczky, K.
|-
| 156581 - || 2002 FO || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156582 - ||  || 18 marzo 2002 || NEAT
|-
| 156583 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 156584 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 156585 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 156586 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156587 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156588 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156589 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156590 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156591 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156592 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 156593 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156594 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156595 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156596 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 156597 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 156598 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156599 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 156600 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|}

156601-156700 

|-
| 156601 - ||  || 9 aprile 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 156602 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156603 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156604 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156605 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156606 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156607 - ||  || 8 aprile 2002 || Bickel, W.
|-
| 156608 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156609 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 156610 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156611 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156612 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156613 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156614 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156615 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156616 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156617 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156618 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156619 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156620 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156621 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156622 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156623 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156624 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156625 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156626 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156627 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156628 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 156629 - || 2002 HC || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156630 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 156631 Margitan ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 156632 - ||  || 2 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 156633 - ||  || 6 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 156634 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156635 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 156636 - ||  || 9 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156637 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156638 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156639 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156640 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156641 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156642 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156643 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156644 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156645 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156646 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156647 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156648 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156649 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156650 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156651 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156652 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156653 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156654 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156655 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156656 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156657 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156658 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156659 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156660 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156661 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156662 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156663 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156664 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156665 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156666 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156667 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156668 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156669 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156670 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156671 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156672 - ||  || 14 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156673 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 156674 - ||  || 15 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156675 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 156676 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 156677 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 156678 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 156679 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156680 - ||  || 10 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 156681 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156682 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156683 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156684 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 156685 - ||  || 17 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156686 - ||  || 18 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156687 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 156688 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 156689 - || 2002 LQ || 2 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156690 - ||  || 2 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 156691 - ||  || 2 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156692 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156693 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156694 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156695 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156696 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156697 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156698 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156699 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 156700 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|}

156701-156800 

|-
| 156701 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 156702 - ||  || 15 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156703 - ||  || 14 giugno 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 156704 - ||  || 8 giugno 2002 || NEAT
|-
| 156705 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 156706 - ||  || 15 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156707 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 156708 - ||  || 11 giugno 2002 || NEAT
|-
| 156709 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 156710 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 156711 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 156712 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 156713 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 156714 - ||  || 1 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 156715 - ||  || 15 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 156716 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 156717 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 156718 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 156719 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 156720 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 156721 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 156722 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 156723 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 156724 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 156725 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 156726 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 156727 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 156728 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 156729 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 156730 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 156731 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156732 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156733 - ||  || 5 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 156734 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156735 - ||  || 7 dicembre 2002 || Needville
|-
| 156736 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156737 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 156738 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 156739 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156740 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156741 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156742 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156743 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156744 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156745 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156746 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156747 - ||  || 14 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156748 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156749 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156750 - ||  || 15 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 156751 Chelseaferrell ||  || 4 dicembre 2002 || Buie, M. W.
|-
| 156752 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156753 - || 2002 YW || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 156754 - ||  || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 156755 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 156756 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156757 - ||  || 28 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 156758 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156759 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156760 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156761 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156762 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 156763 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156764 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156765 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156766 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156767 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156768 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156769 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156770 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156771 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156772 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156773 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156774 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156775 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156776 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156777 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156778 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156779 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156780 - ||  || 10 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 156781 - ||  || 15 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156782 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156783 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156784 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156785 - ||  || 24 gennaio 2003 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 156786 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 156787 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156788 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156789 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156790 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156791 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156792 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156793 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156794 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156795 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156796 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156797 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156798 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156799 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156800 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|}

156801-156900 

|-
| 156801 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156802 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156803 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156804 - ||  || 26 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 156805 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156806 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156807 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156808 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156809 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156810 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156811 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156812 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156813 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156814 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156815 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156816 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156817 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156818 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156819 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156820 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156821 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156822 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156823 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156824 - ||  || 28 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 156825 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156826 - ||  || 30 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 156827 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156828 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156829 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156830 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156831 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156832 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 156833 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 156834 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156835 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 156836 - || 2003 CS || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156837 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156838 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156839 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156840 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156841 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156842 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156843 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156844 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156845 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156846 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156847 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156848 - ||  || 4 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 156849 - ||  || 6 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 156850 - ||  || 4 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156851 - ||  || 4 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156852 - ||  || 8 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156853 - ||  || 7 febbraio 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156854 - ||  || 8 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156855 - ||  || 10 febbraio 2003 || Needville
|-
| 156856 - ||  || 9 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156857 - ||  || 1 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 156858 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156859 - ||  || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156860 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156861 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156862 - ||  || 24 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 156863 - ||  || 25 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156864 - ||  || 26 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 156865 - ||  || 23 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156866 - ||  || 26 febbraio 2003 || Crni Vrh
|-
| 156867 - ||  || 27 febbraio 2003 || Klet
|-
| 156868 - ||  || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156869 - ||  || 23 febbraio 2003 || Kessel, J. W.
|-
| 156870 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156871 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156872 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156873 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156874 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156875 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156876 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 156877 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 156878 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156879 Eloïs ||  || 4 marzo 2003 || St. Veran
|-
| 156880 Bernardtregon ||  || 4 marzo 2003 || St. Veran
|-
| 156881 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156882 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156883 - ||  || 6 marzo 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 156884 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156885 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156886 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156887 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156888 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156889 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156890 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156891 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156892 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156893 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156894 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156895 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156896 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156897 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156898 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156899 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156900 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|}

156901-157000 

|-
| 156901 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156902 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156903 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156904 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156905 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156906 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156907 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156908 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156909 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156910 - ||  || 26 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 156911 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 156912 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 156913 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156914 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156915 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 156916 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 156917 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 156918 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156919 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156920 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156921 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156922 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156923 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156924 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156925 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156926 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 156927 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156928 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156929 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156930 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156931 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 156932 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 156933 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 156934 - ||  || 30 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156935 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 156936 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156937 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 156938 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156939 Odegard ||  || 24 marzo 2003 || Reddy, V.
|-
| 156940 - ||  || 25 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 156941 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 156942 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 156943 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 156944 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 156945 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 156946 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 156947 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 156948 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 156949 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 156950 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 156951 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 156952 - ||  || 7 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 156953 - ||  || 25 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156954 - ||  || 23 aprile 2003 || CINEOS
|-
| 156955 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 156956 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 156957 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156958 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156959 - ||  || 28 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 156960 - ||  || 28 aprile 2003 || NEAT
|-
| 156961 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 156962 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156963 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156964 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156965 - ||  || 28 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 156966 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156967 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156968 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 156969 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156970 - ||  || 29 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156971 - ||  || 29 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 156972 - ||  || 3 maggio 2003 || Broughton, J.
|-
| 156973 - ||  || 1 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 156974 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 156975 - ||  || 1 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 156976 - ||  || 2 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 156977 - ||  || 1 maggio 2003 || Ferrando, R.
|-
| 156978 - ||  || 5 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 156979 - ||  || 5 maggio 2003 || Bickel, W.
|-
| 156980 - ||  || 6 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 156981 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 156982 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 156983 - ||  || 23 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 156984 - ||  || 26 maggio 2003 || Bohyunsan
|-
| 156985 - ||  || 27 maggio 2003 || NEAT
|-
| 156986 - ||  || 24 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 156987 - ||  || 27 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 156988 - ||  || 27 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 156989 - ||  || 27 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 156990 Claerbout ||  || 28 maggio 2003 || Dellinger, J.
|-
| 156991 - ||  || 2 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 156992 - ||  || 7 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 156993 - || 2003 ME || 21 giugno 2003 || LINEAR
|-
| 156994 - ||  || 27 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 156995 - || 2003 NM || 1 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 156996 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 156997 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 156998 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 156999 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 157000 - ||  || 20 luglio 2003 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0156001